Brendan Canty (drummer), een Amerikaans drummer
 Brendan Canty (wielrenner), een Australisch wielrenner